Игры в Группе E на чемпионате мира 1994 года проходили с 18 по 28 июня 1994 года. Группа состоит из Италии, Норвегии, Ирландии и Мексики.

Италия — Ирландия

Норвегия — Мексика

Италия — Норвегия

Мексика — Ирландия

Италия — Мексика

Ирландия — Норвегия 

Г